In Mali gab es dreimal einen Putsch welche keinen Namen bekommen haben:
 Putsch in Mali 1968, wobei Moussa Traoré als neuer Präsident eingesetzt wurde
 Putsch in Mali 1991, unter Führung von Amadou Toumani Toure
 Putsch in Mali 2012, unter Führung von Amadou Sanogo
 Putsch in Mali 2020